Wolz kan syfta på följande platser:

Luxemburg 

 Woltz, vattendrag, 
 Wiltz (kanton), kanton, Diekirch, 
 Wiltz, Diekirch, Canton de Wiltz,